

Miejsca o nazwie Baldwin 
Miejscowości w USA:
 Baldwin – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Duval
 Baldwin – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Banks
 Baldwin – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Randolph
 Baldwin – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Baldwin – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii St. Mary
 Baldwin – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Baldwin – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Lake
 Baldwin – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Baldwin – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Baldwin – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Baldwin – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Baldwin – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
Gminy w USA:
 Baldwin (ang. Baldwin Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Baldwin (ang. Baldwin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Delta
 Baldwin (ang. Baldwin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Iosco
 Baldwin (ang. Baldwin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sherburne
 Baldwin (ang. Baldwin Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Baldwin (ang. Baldwin Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Chatham
 Baldwin (ang. Baldwin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Baldwin (ang. Baldwin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Baldwin (ang. Baldwin Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Baldwin (ang. Baldwin County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Baldwin (ang. Baldwin County) – w stanie Georgia

Miejscowości w Kanadzie:
 Baldwin w Ontario

Baldwin Street – ulica w Dunedin w Nowej Zelandii

Imię lub nazwisko 
 Baldwin – imię męskie

Osoby o imieniu Baldwin 
Duchowni
 Baldwin (?–1109) – biskup krakowski w latach 1102–1109
 Baldwin Gall (?–1128) – biskup kruszwicki w latach 1111–1128
 Baldwin Luksemburski (ok. 1285–1354) – arcybiskup Trewiru

Władcy
Baldwin I:
 Baldwin I Żelazne Ramię (837/840–879) – hrabia Flandrii 862–879
 Baldwin I z Boulogne (?–1118) – hrabia Edessy 1098–1100, król Jerozolimy 1100–1118
 Baldwin I Flandryjski (1172–1205) – cesarz łaciński 1204–1205, jako Baldwin IX hrabia Flandrii i jako Baldwin VI hrabia Hainaut
 Baldwin I Koburg (1930–1993) – król Belgów 1951–1993
Baldwin II:
 Baldwin II Łysy (ok. 863–918)– drugi hrabia Flandrii w latach 879–918
 Baldwin II de Courtenay (1217–1273) – cesarz Konstantynopola
 Baldwin II z Le Bourg (?–1131) – król Jerozolimy
Baldwin III:
 Baldwin III Flandryjski (940–962) – koregent Flandrii w latach 958–962
 Baldwin III Jerozolimski (1130–1163) – król Jerozolimy
Baldwin IV:
 Baldwin IV Brodaty (980–1037) – hrabia Flandrii w latach 988–1037
 Baldwin IV Trędowaty (1161–1185) – król Jerozolimy
Baldwin V:
 Baldwin V Flandryjski (1012–1067) – hrabia Flandrii w latach 1037–1067
 Baldwin V z Hainaut (1150–1195) – hrabia Hainaut i Flandrii
 Baldwin V Dziecię (1177–1186) – król Jerozolimy
Baldwin V:
 Baldwin VI Flandryjski (ok. 1030–1070)– hrabia Flandrii w latach 1067–1070
 Baldwin VI (1172–1205) – hrabia Hainaut, zob. Baldwin I Flandryjski
 Baldwin VII Hapkin (ok. 1093–1119) – hrabia Flandrii w latach 1111–1119
 Baldwin IX (1172–1205) – hrabia Flandrii, zob. Baldwin I Flandryjski

Osoby o nazwisku Baldwin 
 Adam Baldwin – amerykański aktor
 Alec Baldwin – amerykański aktor
 Daniel Baldwin – amerykański aktor, producent i reżyser
 Furman Stewart Baldwin – amerykański fotograf i producent telewizyjny
 James Baldwin – amerykański pisarz
 James Mark Baldwin – filozof i psycholog
 Matt Baldwin – kanadyjski curler
 Stephen Baldwin – amerykański aktor
 William Baldwin – amerykański aktor